Harley-Davidson
 Harley Owners Group
 ukryte obiekty (ang. Hidden Object Game) – jeden z gatunków komputerowej gry logicznej
 HOG – kod IATA Portu lotniczego Holguin-Frank Pais

Zobacz też:
 Hoog